Sirenen kan syfta på:

 Sirenen (opera) –  en opéra comique från 1844 i tre akter med musik av Daniel Auber och libretto av Eugène Scribe
 Sirenen (vals) – en vals från 1855 av Johann Strauss den yngre